Mogor steht für:

 das Mogulreich 
 Mogor (A Coruna), eine Parroquia im nordspanischen Galicien